Drymophila (vogels), een geslacht van vogels uit de familie Thamnophilidae
 Drymophila (planten), een geslacht van planten uit de familie Alstroemeriaceae